Lightning in a Bottle steht für:

 Lightning in a Bottle (Festival), Musikfestival in Kalifornien (ab 2000) 
 Lightning in a Bottle (Konzert), Konzert von Steven Tyler und Joe Perry (2003)
 Lightning in a Bottle (Dokumentarfilm), Dokumentarfilm von Antoine Fuqua (2004)